Mixtlán kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Mixtán (ort i Mexiko, Oaxaca), Loma Bonita, 
 Mixtlán (kommun i Mexiko), Jalisco, 

Robotskapade Mexikoförgreningar